Dunia est un patronyme et prénom féminin pouvant désigner:

Patronyme
 (née en 1968), poète et journaliste syrienne
Lwengamia Dunia, général de Maï-Maï congolais

Prénom
Dunia Ayaso, réalisatrice et scénariste espagnol
 (née en 1973), journaliste télévisée hondurienne
Dunia Montenegro (née en 1977), actrice pornographique brésilienne
Dunia Susi (née en 1988), joueuse anglaise de football

Arts
Dunia, film dramatique égyptien sorti en 1946
Dunia, film dramatique sorti en 2005
, série télévisée sud-coréenne
Dunia Engine, moteur de jeu interne à Ubisoft

Voir aussi

Homonymie de patronyme
Homonymie de prénom